Волчанское сельское поселение — муниципальное образование в Каменском районе Воронежской области.

Административный центр — село Волчанское.

География 
Находится в северной части Каменского района

Административное деление 
Состав поселения:
 село Волчанское,
 хутор Крутец,
 хутор Рыбальчино.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района Воронежской области
Сельские поселения Воронежской области